Ахвердя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Ахвердян, Биуракн (род. 1985) — нидерландская ватерполистка армянского происхождения.
 Ахвердян, Егор Овсепович — председатель колхоза «Бекум» Сисианского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахвердян, Иван Васильевич (Ахвердов; 1873—1931) — военный деятель Российской империи.
 Ахвердян, Овик Оганесович (1936—2016) — советский и армянский кинорежиссёр, лауреат Государственной премии Армянской ССР, заслуженный деятель искусств Республики Армения (2006).
 Ахвердян, Овсеп Алексанович — звеньевой колхоза «Бекум» Сисианского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахвердян, Рубен (род. 1950) — бард, гитарист, композитор.
 Ахбердил Мухаммед (род. 1803) - генерал и мудир имама Шамиля. Ближайший сподвижник двух предшествующих имамов Гази-Мухаммада и Гамзат-бека. Сын племянника прозелита-мусульманина, из армян Ахвердовых (Ахвердян).

Примечания